Miejscowości w USA:
 Merrill – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Merrill – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Merrill – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Merrill – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Klamath
 Merrill – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Merrill – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Merrill (ang. Merrill Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Merrill (ang. Merrill Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Merrill (ang. Merrill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Merrill (ang. Merrill Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Firmy
 Skidmore, Owings and Merrill – amerykańskie biuro architektoniczne
 Merrill Lynch – międzynarodowa instytucja finansowa